Por Ministerio de Desarrollo Social puede referirse a:

Ministerio de Desarrollo Social (Argentina)
Ministerio de Desarrollo Social de Chile
Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú
Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay